Sceptrella är ett släkte av svampdjur. Sceptrella ingår i familjen Latrunculiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Sceptrella